

Persone 
 Heinrich Scheidemann (1596 circa-1663) – compositore, organista e insegnante di musica tedesco
 Philipp Scheidemann (1865-1939) – politico tedesco

Altro 
 31032 Scheidemann – asteroide della fascia principale